Ван Сяньчжи:
 Ван Сяньчжи (344—386) — китайский каллиграф, художник, поэт и чиновник империи Цзинь.
 Ван Сяньчжи (ок. 847—878) — ру­ко­во­ди­тель кре­сть­ян­ской вой­ны в Ки­тае 874–901.

Примечания